

Astronomia 
 Cratere Lorant – cratere sulla superficie di Giapeto

Persone 
 Gyula Lóránt – allenatore di calcio e calciatore ungherese, difensore
 Péter Lóránt – ex cestista ungherese
 Vincent Lorant-Heilbronn – regista, scenografo e pittore francese
 Werner Lorant – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco